Overcast steht für:

 geschlossene Wolkendecke („bedeckt“), siehe Bewölkung
 Operation Overcast, eine nachrichtendienstliche Operation nach dem Zweiten Weltkrieg
 Overcast (Band), US-amerikanische Metal-Band
 Overcast (Dokumentarfilm), Schweizer Dokumentarfilm aus dem Jahr 2016